Khojandi peut désigner :
 (26685) Khojandi, astéroïde découvert en 2001 ;
 Kyan Khojandi (1982-), acteur et humoriste français.